KHH steht als Abkürzung für:

 Hersfelder Kreisbahn
 IATA-Code für den Flughafen Kaohsiung, Taiwan

KHH